Barack Obama, de 44e president van de Verenigde Staten van Amerika
 Michelle Obama, de echtgenote van Barack Obama
 Kabinet-Obama, overzicht van de leden van het kabinet en adviseurs
 Malik Obama, oudste halfbroer van Barack Obama
 Obama (Fukui), een stad in de Japanse prefectuur Fukui
 Obama (Nagasaki), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Nagasaki
 Kasteel Obama, in de prefectuur Fukui
 Obama-han, een feodaal domein rondom Kasteel Obama 
 Obama-lijn, een spoorlijn van de West Japan Railway Company (JR West)
 Station Obama, een treinstation op de Obama-lijn
 Station Higashi-Obama, een treinstation op de Obama-lijn